Castello Marchesale ist der Name zweier Burgen in Italien:
 Castello Marchesale (Palazzo San Gervasio) in der Provinz Potenza
 Castello Marchesale (Palmoli) in der Provinz Chieti